Donald McMillan ou MacMillan sont des noms pouvant désigner:

Donald McMillan (1807-1876), homme politique canadien du Québec
Donald McMillan (1835-1914), homme politique canadien en Ontario
 (1874-1970), navigateur et explorateur américain
Donald MacMillan (1928-2004), athlète olympique australien
 (1930-1982), joueur australien de rugby

Voir aussi

McMillan, Donald